La gara della 7,5 km sprint femminile di biathlon dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino è stata disputata l'11 febbraio 2022, a partire dalle ore 17:00 (UTC+8), presso il National Biathlon Centre di Zhangjiakou. Vi hanno partecipato 89 atlete provenienti da 29 nazioni.

La competizione è stata vinta dalla biatleta norvegese Marte Olsbu, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente alla svedese Elvira Öberg e all'italiana Dorothea Wierer.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 

7,5 km sprint femminile